Штифель () — фамилия. Известные носители:

 Штифель, Аня (род. 1990) — швейцарская хоккеистка.
 Штифель, Михаэль (1487?—1567) — немецкий математик, один из изобретателей логарифмов.
 Штифель, Ральф (R. Stiefel) — американский изобретатель, инженер, по проекту и чертежам которого немецкие фирмы «Meer» и «Зундвигер» в 30-х годах изготавливали оборудование для прокатки бесшовных труб.